

Бобровська сільська рада — сільське поселення, Первомайський район, Алтайський край
 Бобровська сільська рада — сільське поселення, Шипуновський район, Алтайський край